El Neves puede referirse:

Argentina
Mario das Neves (político).
África del Sur:
Claudio Neves (Johannesburgo)
Cláudio Neves
Azores:
Neves, nombre alternativo de Norte Grande.
Brasil:
Neves Paulista (São Paulo).
Presidente Tancredo Neves (Bahía).
Riachão das Neves (Bahía).
España:
As Neves (La Coruña, Galicia).
As Neves (Pontevedra, Galicia).
Santo Tomé y Príncipe:
Neves